Прва лига Црне Горе, из спонзорских разлога Меридијанбет Прва лига, највише је фудбалско такмичење у Црној Гори, у организацији Фудбалског савеза Црне Горе.

Лига је настала 2006/2007. после референдума о осамостаљењу Црне Горе. До тада, црногорски клубови су играли у јединственој лиги Србије и Црне Горе.

Прву титулу освојила је Зета, док су рекордери ФК Будућност и ФК Сутјеска са по пет титула.

Систем такмичења 

У првој сезони 2006/2007. лига је имала 12 клубова из Црне Горе. Тренутно у такмичењу учествује 10 клубова, игра се четворокружним системом, свако са сваким код куће и на страни по двапут. На крају сезоне, победник Прве лиге учесвује у квалификацијама за Лигу шампиона за наредну сезону, које почиње од 1 кола, док другопласирана и трећепласирана екипа, као и победник Купа играју у квалификацијама за Уефа Лигу Европе од 1 кола. На крају сезоне из лиге испада последњепласирана екипа, док осмопласирана и деветопласирана екипа на крају сезоне играју у баражу за опстанак са другопласираном и трећепласираном екипом из Друге лиге.

У првој сезони 2006/2007. Прву лигу су сачињавали:
 ФК Беране - Беране
 ФК Будућност - Подгорица
 ФК Дечић - Тузи
 ФК Грбаљ - Радановићи
 ФК Јединство - Бијело Поље
 ФК Ком - Подгорица
 ФК Младост - Подгорица
 ФК Могрен - Будва
 ОФК Петровац - Петровац на Мору
 ФК Рудар - Пљевља
 ФК Сутјеска - Никшић
 ФК Зета - Голубовци

Након 11 сезона, Прва лига је од сезоне 2017/18 смањена са 12 на 10 клубова.

Клубови у сезони 2022/23

Фудбалски прваци Црне Горе 

СР Југославија (Друга лига — Југ)

Србија и Црна Гора (Друга лига — Југ)

Србија и Црна Гора (Прва лига Црне Горе)

Црна Гора
Искошени клубови су клубови који су победили дуплу круну у тој сезони.

Успешност клубова

Најбољи стрелци

Вечна табела Прве лиге Црне Горе 
Стање после сезоне 2021/22. Клубови који се такмиче у сезони 2022/23 су подебљани.

Поз. = Позиција; С = Учествовао сезона; ИГ = Играо утакмица; П = Победио; Н = Нерешено; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика; Бод. = Бодови; НП = Највиши пласман 

Лига или статус у сезони 2021/22:

Види још 
 Прва лига Србије и Црне Горе
 Прва лига СР Југославије
 Првенство Југославије

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ 
 RSSSF Прва лига Црне Горе 
 Табела и резултати на evrofudbal.com

Фудбалске лиге у Црној Гори